Шарий — прізвище.
 Шарий Іван Ількович (1894—1930) — український політичний діяч. 
 Шарий Микола Андрійович (нар. 1927) — радянський, український звукооператор.